Амбер Еванџелин Валета (; Финикс, Аризона, 9. фебруар 1974) америчка је глумица и модел. Као супермодел сликала се за часописе као што је Воуг и радила је за модне куће као што су Версаче, Армани, Прада и Гучи.

Улоге

Филмографија 

|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5 | 2000-е
|-
| rowspan=3| 2000. || — || -{Drop Back Ten}- || Минди Дил || 
|-
| Духови прошлости || -{What Lies Beneath}- || Медисон Елизабет Френк || 
|-
| Породични човек || -{The Family Man}- || Пола || 
|-
| rowspan=3| 2001. || — || -{Perfume}- || Блер || 
|-
| — || -{Hysteria: The Def Leppard Story}- || Лорелај Шелист || 
|-
| Велики потез Макса Кибла || -{Max Keeble's Big Move}- || госпођа Дингман || 
|-
| rowspan=2| 2003. || Лаки || -{Lucky}- || Сара || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Љубавно гнездо || -{Duplex}- || Селин || 
|-
| rowspan=2| 2004. || Живот са Хелен || -{Raising Helen}- || Мартина || 
|-
| — || -{Rock Me, Baby}- || Самер || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=2| 2005. || Љубавни терапеут || -{Hitch}- || Алегра || 
|-
| Транспортер 2 || -{Transporter 2}- || Одри Билингс || 
|-
| rowspan=2| 2006. || Човек из града || -{Man About Town}- || Брин Лили || 
|-
| Последњи пут || -{The Last Time}- || Белиса || 
|-
| rowspan=4| 2007. || Предосећај || -{Premonition}- || Клер ||
|-
| Мртва тишина || -{Dead Silence}- || Ела || 
|-
| — || -{My Sexiest Year}- || Марина || 
|-
| Месечина || -{Moonlight}- || Коралајн || ТВ серија, пилот еп.
|-
| 2008. || — || -{Days of Wrath}- || Џејн Самерс || 
|-
| 2009. || Гејмер || -{Gamer}- || Енџи || 
|- bgcolor=lavender align=center
| colspan=5 | 2010-е
|-
| 2010. || Шпијун из комшилука || -{The Spy Next Door}- || Џилијан || 
|-
| 2011. || — || -{Girl Walks Into a Bar}- || Камила || 
|-
| 2011—2015. || Освета || -{Revenge}- || Лидија Дејвис || ТВ серија, 15 еп.
|-
| 2014. || Легенде || -{Legends}- || Соња Одум || ТВ серија, 10 еп.
|-
| rowspan=2| 2015. || Лудница у Кливленду || -{Hot in Cleveland}- || Ешли || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Blood & Oil}- || Карла Бригс || ТВ серија, 10 еп.
|-
| 2017. || — || -{Double Dutchess: Seeing Double}- || Амбер Валета || сегмент -{M.I.L.F. $}-
|}

Спотови 
 -{Will.i.am}- — -{Yes We Can}- (2008)
 Ферги — -{M.I.L.F. $}- (2016)
 Кит Ербан — -{Blue Ain't Your Color}- (2016)

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1974.
Америчке глумице
Америчке манекенке